

Toponyme

Chibam est une localité située dans le gouvernorat de l’Hadramaout à environ  à l’Est de la capitale Sanaa.
 Chibam est une localité située dans le gouvernorat d'Amran à environ  à l’Ouest de Sanaa.
Homonymie de localités